Михаил Архипович Фостиков (25 августа 1886, ст. Баталпашинская, Кубанская область, Российская империя — 29 июля 1966, Белград, СФРЮ) — русский военачальник, участник Гражданской войны, генерал-лейтенант.

Михаил Фостиков в конце 1919 года был командиром 2-й Кубанской казачьей дивизии. Весной 1920 года, будучи отрезан от Кубанской армии, ушёл с небольшим отрядом в горные станицы и к лету организовал «Армию Возрождения России» из казаков и занял ряд станиц Баталпашинского отдела. К моменту Улагаевского десанта «Армия возрождения России» генерала Фостикова насчитывала 5,5 тыс. бойцов с 10 орудиями и 35 пулемётами.

Биография 

Сын вахмистра Баталпашинской станицы Кубанского казачьего войска. Окончил Ставропольскую гимназию.

В 1907 году окончил Александровское военное училище. Выпущен хорунжим в Лабинский 1-й казачий полк ККВ.

В 1909-1912 годах принимал участие в военной казачьей экспедиции в Персии. В 1914—1917 — Сотник. В должности полкового адъютанта воевал в рядах полка на Кавказском фронте.

В 1917 году окончил ускоренные курсы Николаевской военной академии.

Конец 1917 — Войсковой старшина в Сводно-Кубанской казачьей дивизии. Лето 1918 — Выступил против Северо-Кавказской Советской республики.

Июнь 1918 — Сформировал 1-й Кубанский казачий полк, вошедший в отряд полковника А. Г. Шкуро. После соединения с Добровольческой армией влился в состав 2-й Кубанской казачьей дивизии полковника Улагая. Июнь 1918 — полковник (за участие в боях за Ставрополь). Командир бригады во 2-й Кубанской казачьей дивизии.

6 мая 1919 — В составе 1-й конной дивизии генерала П. Н. Шатилова отличился в сражении на Маныче и взятии Великокняжеской, в которую вошёл первым. Генерал-майор (по представлению генерала П. Н. Врангеля).

Летом 1919 года участвовал в боях под Царицыном. Июль 1919 — Начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии во 2-м Кубанском корпусе генерала С. Г. Улагая. Осень 1919 — В составе Добровольческой армии участвовал в боях под Харьковом и в Донецком бассейне. Октябрь 1919 — Принял командование бригадой, в которую была сведена конная группа генерала Улагая. Декабрь 1919 — Соединился с 4-м Донским корпусом в районе Ровенки.

Декабрь 1919 — Начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии.

9 февраля 1920 — Тяжело ранен в бою у села Красная Поляна, Ставропольской губернии, эвакуирован в свою станицу. Март 1920 — Будучи отрезан от Кубанской армии, ушёл с небольшим отрядом в горные станицы.

Летом 1920 года организовал Повстанческую армию из нескольких тысяч казаков, бежавших от красного террора, и занял ряд станиц Баталпашинского отдела (Удобную, Передовую и др). 14 августа — 7 сентября 1920 — Помогая десанту генерала Улагая на Таманском полуострове, наносил удары по Красной армии с тыла. Сентябрь 1920 — Оттеснен в горы и ушёл в район Адлер — Сочи, где установил связь со штабом генерала Врангеля.

Интернирован в Грузии. 22-23 сентября 1920 года был эвакуирован с отрядом (свыше 2000 вооруженных казаков) на крейсере "Алмаз" и других судах в Феодосию.

Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

Октябрь 1920 — Генерал-лейтенант. Начальник Черноморско-Кубанского отряда. 17 октября 1920 — Отряд занял оборону на берегу Сивашского залива во время Перекопско-Чонгарской операции РККА. 8 ноября 1920 — После прорыва фронта отошёл с боями в Феодосию. Ноябрь 1920 — Отряд погружен на транспорт «Владимир» и эвакуирован на остров Лемнос.

Командующий Кубанским корпусом. После эвакуации в Королевство СХС сдал командование.

Проживал в Белграде. Умер в городской больнице 29 июля 1966 года.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1912);
 Орден Святой Анны 4-й ст.с надписью «За храбрость»;
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом;
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами;
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами;
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1916);
 Георгиевские кресты 4-й и 3-й ст. (1917).
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3737, 14/27 октября 1920)

Примечания

Литература 
 М. А. Фостиков. Казачий десант во спасение Армии

Ссылки 
 Страница на «Хроносе»
 Страница на сайте «Бђлая Гвардія»
 Казачий словарь-справочник
 В. Костинников. Конец эпопеи генерала Фостикова
 

Выпускники Ставропольской мужской гимназии
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Казаки в Первой мировой войне
Шкуринцы
Участники Крымской эвакуации